Паткуль:

 Паткуль — дворянский род.
 Паткуль, Александр Владимирович (1817—1877) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, Санкт-Петербургский обер-полицеймейстер.
 Паткуль, Владимир Григорьевич (1783—1855) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года, Ревельский комендант.
 Паткуль, Георг Рейнгольд (1656—1723) — шведский офицер, участник Великой Северной войны, генерал-майор.
 Паткуль, Иоганн Рейнгольд (1660—1707) — лифляндский дворянин, ландрат, дипломат.
 Паткуль, Рейнгольд Людвиг (1730—1801) — русский генерал, первый кавалер ордена св. Георгия 4-й степени.